Vittskövle (Eslöv), een plaats in de Zweedse gemeente Eslöv
 Vittskövle (Kristianstad), een plaats in de Zweedse gemeente Kristianstad